Ophiactis elegans är en ormstjärneart. Ophiactis elegans ingår i släktet Ophiactis och familjen bandormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bandormstjärnor
elegans